Га́лицкий — фамилия (Вариант: Гали́цкий).

Известные носители:

Мужчины 
 
 Галицкий, Анатолий Игнатович (род. 1936) — советский архитектор, живописец, заслуженный архитектор РСФСР.
 Галицкий, Борис Карпович (1914—1965) — советский лётчик-испытатель, Герой Советского Союза, заслуженный лётчик-испытатель СССР.
 Галицкий, Василий Иванович (1912—1990) — украинский и советский учёный-географ, геоморфолог.
 Галицкий, Виктор Михайлович (1924—1981) — советский физик-теоретик.
 
 Галицкий, Владислав (1850 — после 1939) — львовский архитектор.
 Галицкий, Гавриил Герасимович (1913 — ?) — советский футболист.
 Галицкий, Георгий Станиславович (1851—1907) — российский актёр и антрепренёр.
 Галицкий, Иван Павлович (1897—1987) — советский военачальник.
 Галицкий, Кузьма Никитович (1897—1973) — советский военачальник.
 
 Галицкий, Павел Калинникович (1911—2013) — узник ГУЛАГа, член Ассоциации жертв репрессий.
 Галицкий, Руслан Викторович (1972—2016) — российский военачальник.
 Галицкий, Семён Георгиевич (1891—1954) — украинский политик.
 Галицкий, Сергей Николаевич (род. 1967) — российский предприниматель.
 Галицкий, Станислав Степанович (1911—1980) — генерал-майор Советской Армии, бригадный генерал Войска Польского.

 Галицкий (в монашестве Димитрий; ум. 1932) — епископ Русской православной церкви, епископ Проскуровский, викарий Подольской епархии.

Двойные фамилии 
 Иконников-Галицкий, Пётр Сергеевич (1851—1915) — член IV Государственной думы от Саратовской губернии.
 Иконников-Галицкий, Анджей Анджеевич (род. 1961) — советский и российский поэт, переводчик.
 Иконников-Галицкий, Николай Петрович (1892—1942) — советский ботаник.

Женщины

Топонимическое прозвище 
 Авраамий Галицкий, святой РПЦ.
 Даниил Галицкий, князь.

См. также